Le Championnat de squash du British Open féminin 2016 est l'édition 2016 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 21 au 27 mars 2016. Nour El Sherbini gagne son premier British Open, en battant la championne du monde junior Nouran Gohar en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2016
 Saison 2015-2016 de la PSA

féminin 2016
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2016
Sport en mars 2016
PSA World Series 2016